Spirostreptidae — семейство крупных двупарноногих многоножек из отряда Spirostreptida инфракласса Helminthomorpha (Diplopoda). Содержит около 100 родов, распространенных в Северной и Южной Америке, восточном Средиземноморье, континентальной Африке, Мадагаскаре и Сейшельских островах. Включает крупнейшую из ныне живущих многоножек Archispirostreptus gigas, достигающую 385 мм в длину и 21 мм в диаметре.

Список родов:

 Aethiopistreptus
 Alloporus
 Alogostreptus
 Anastreptus
 Andineptus
 Anethoporus
 Archispirostreptus
 Attemsostreptus
 Aulonopygus
 Autostreptus
 Bicoxidens
 Brasilostreptus
 Brevitibius
 Bucinogonus
 Caicarostreptus
 Calathostreptus
 Calostreptus
 Camaricoproctus
 Cearostreptus
 Chamberlineptus
 Charactopygus
 Cladodeptus
 Cladostreptus
 Cochleostreptus
 Cochliogonus
 Collostreptus
 Conchostreptus
 Demangeptus
 Diaporus
 Dicyclostreptus
 Eiphorus
 Ellateptus
 Epistreptus
 Eumekius
 Exallostreptus
 Exospermastix
 Exospermitius
 Furcillogonus
 Globanus
 Gonepityche
 Graphidostreptus
 Guanabarastreptus
 Guanabarostreptus
 Guaporeptus
 Guviogonus
 Guyanostreptus
 Gymnostreptus
 Haplogonopus
 Helicogonus
 Helicosolenus
 Hemigymnostreptus
 Heteropyge
 Heterostreptus
 Humilistreptus
 Involverostreptus
 Ischiotrichus
 Isophyllostreptus
 Isoporostreptus
 Kartinikus
 Kochliogonopus
 Kochliogonus
 Krugerostreptus
 Lobogonus
 Lophogonus
 Lophostreptus
 Mardonius
 Mayastreptus
 Megagymnostreptus
 Megaskamma
 Metagonocoelius
 Metriostreptus
 Microtrullius
 Minasgonus
 Myostreptus
 Nanostreptus
 Nesostreptus
 Obelostreptus
 Odontostreptus
 Onychostreptus
 Ophistreptoides
 Ophistreptus
 Oreastreptus
 Orthogoneptus
 Orthoporoides
 Orthoporus
 Paulistostreptus
 Pemptoporus
 Perizonopus
 Perustreptus
 Phallorthus
 Plagiotaphrus
 Plusioporus
 Porostreptus
 Pseudogymnostreptus
 Pseudotibiozus
 Ptenogonostreptus
 Ptilostreptus
 Rhamphostreptus
 Rhapidostreptus
 Rhodesiostreptus
 Rondostreptus
 Rubanostreptus
 Rutabulogonus
 Sagmatostreptus
 Scaphiostreptus
 Skytostreptus
 Sooretama
 Sphaeromerus
 Spirocyclistus
 Spiropoeus
 Spirostreptus
 Stenostreptus
 Streptolus
 Synophryostreptus
 Telodeinopus
 Telomicropus
 Termatodiscus
 Tibiozus
 Tomogonus
 Torynopus
 Trachystreptus
 Triaenostreptus
 Trichogonostreptus
 Tropitrachelus
 Tubostreptus
 Urostreptus
 Urotropis
 Venezueneptus
 Vilcastreptus
 Zantekius

Примечания 

Spirostreptida